Ci peut faire référence à :
 Ci, un genre poétique chinois
 Ci, un digramme de l'alphabet latin

CI peut faire référence à :
 101, le nombre, en chiffre romain

CI est un sigle, qui signifie :
 Certificat d'investissement, une forme de valeurs mobilières (finance),
 Consommation intermédiaire (gestion),
 Circuit intégré, un élément utilisé en électronique,
 Certificat d'immatriculation (anciennement appelé carte grise),
et aussi en anglais :
 CodeIgniter, un framework web écrit en PHP (informatique)
 Colour Index, un système de classement des colorants chimiques
 Common Interface (Interface Commune), un dispositif pour la télévision à péage,
 Competitive Intelligence, traduit par intelligence économique en français,
 confidence interval (Intervalle de confiance), en statistiques
 Confidential Informant, un informateur confidentiel, utilisé dans les institutions policières
 Configuration Item dans une base de données de configuration (CMDB), en français élément de configuration,
 Continuous Integration (Intégration Continue), ensemble de pratiques utilisées en génie logiciel.
 Cost Index, qui permet d'évaluer différents coûts
 Cost Index (aéronautique) permet de paramétrer les FMS des avions afin de suivre un profil de vol optimal,
 Cytoplasmic Incompatibility, une notion utilisée en biologie

Ci est un symbole, qui signifie :
 Curie, l'ancienne unité de radioactivité,

Ci est une abréviation qui peut signifier :

 Cincinnati publications, un catalogue d'étoiles au mouvement propre important,
 Cystite interstitielle, une maladie urinaire,
 Cercle industriel, le cercle des ingénieurs de lUCLouvain Cercle informatique, le cercle des informaticiens de l'''ULB, en Belgique,
 Commerce international,
 Communauté internationale,
 Comparution immédiate,
 Contrôle interne,
 Cosinus intégral, une fonction spéciale définie à partir du cosinus.CI est un code, qui signifie :
 Côte d'Ivoire, 
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) code alpha-2,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, 
 .ci, selon la liste des Internet TLD (Top level domain),
 Chili, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2
 China Airlines, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,CI est une abréviation qui signifie aussi :
 Classe d'isolation
 Xian de Ci (磁县), une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine,
 La chaîne de télévision Crime & Investigation,ci' (minuscules) est une abréviation qui signifie :
 Cubic inch'', ou pouce cube

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Code
Abréviation